Натуральне число 1080
 1080 рік до нашої ери
 1080 рік нашої ери
 1080i, 1080p — формати відео